Натуральне число 627
 627 рік до нашої ери
 627 рік нашої ери